Люк Жюмо (; ) — новозеландский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2008 года, известен прежде всего по участию в турнирах бойцовской организации UFC.

Биография 
Люк Жюмо родился 12 февраля 1988 года в Гамильтоне, Новая Зеландия. Воспитывался матерью-одиночкой, в детстве часто дрался и ввязывался в неприятности.

В течение 10 лет практиковал тхэквондо, получив в этой дисциплине чёрный пояс, и бокс, после чего перешёл в ММА. Прежде чем начать зарабатывать в боях, подрабатывал автомехаником.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в октябре 2008 года, дрался в небольших промоушенах преимущественно на территории Азии и Океании.

В августе 2013 года боролся за титул чемпиона Legend Fighting Championship в полусредней весовой категории, но уступил сдачей китайцу Ли Цзинляну, попавшись в третьем раунде в «гильотину». Также в этом году принял участие в турнире-восьмёрке Australian Fighting Championship, но уже на стадии четвертьфиналов потерпел поражение от Джейка Мэттьюса.

Впоследствии сделал серию из шести побед подряд, в том числе взял верх над достаточно известным бойцом Виком Груичем.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 11 побед и только 3 поражения, Жюмо привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2017 году подписал с ней долгосрочный контракт. В дебютном поединке в октагоне UFC единогласным решением судей выиграл у Доминика Стила.

В сентябре 2017 года встретился с японцем Синсё Андзаи и уступил ему единогласным решением в трёх раундах.

В феврале 2018 года отметился победой единогласным решением над представителем Японии Даити Абэ.

В октябре 2019 года раздельным судейским решением проиграл бразильцу Диегу Лиме.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|13-5
|Диегу Лима
|Раздельное решение
|UFC 243
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|13-4
|Даити Абэ
|Единогласное решение
|UFC 221
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Перт, Австралия
|
|-
| Поражение
|align=center|12-4
|Синсё Андзаи
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Saint Preux vs. Okami
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 12-3
| Доминик Стил
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Окленд, Новая Зеландия
|
|-
| Победа
| align=center| 11-3
| Вик Груич
| TKO (удары руками)
| Sledgehammer Promotions: Legend MMA 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:32
| Голд-Кост, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 10-3
| Аскар Можаров
| Сдача (гильотина)
| Rebel FC 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:47
| Циндао, Китай
|
|-
| Победа
| align=center| 9-3
| Дэмиен Фрейзер
| TKO (удары локтями)
| Xtreme Fighting Championship 26
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:40
| Брисбен, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 8-3
| Ясуаки Миура
| TKO (удары руками)
| PRO FC 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:36
| Тайбэй, Тайвань
|
|-
| Победа
| align=center| 7-3
| Мохаммад Мансури Давар
| Сдача (удушение сзади)
| Global Fighting Championship 4
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:07
| Дубай, ОАЭ
|
|-
| Победа
| align=center| 6-3
| Хоссейн Молламахди
| KO (удар рукой)
| Global Fighting Championship 3
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Дубай, ОАЭ
|
|-
| Поражение
| align=center| 5-3
| Джейк Мэттьюс
| Сдача (удушение сзади)
| Australian Fighting Championship 59
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:14
| Мельбурн, Австралия
|
|-
| Поражение
| align=center| 5-2
| Ли Цзинлян
| Сдача (гильотина)
| Legend Fighting Championship 11
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:38
| Куала-Лумпур, Малайзия
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Алекс Ниу
| Единогласное решение
| Legend Fighting Championship 10
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гонконг, Китай
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-1
| Жак Марстерс
| N/A
| Supremacy Fighting Championship 9
| 
| align=center| N/A
| align=center| N/A
| Окленд, Новая Зеландия
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Дэвид Джонсон
| Раздельное решение
| Fight Night
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
| align=center| 3-0
| Роман Хант
| Сдача (треугольник)
| Supremacy Cage Fighting 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:00
| Окленд, Новая Зеландия
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Пит Парата
| KO (удар рукой)
| ICNZ 10
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:57
| Окленд, Новая Зеландия
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Джейми Тун
| Сдача (гильотина)
| Fight Night 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:37
| Гамильтон, Новая Зеландия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Новой Зеландии